Дзиата — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги на перегоне Эшера — Новый Афон в Абхазии.

По состоянию на 2019 год ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Остановочные пункты Абхазской железной дороги